Atenaida (en  Athēnaís; en ) és un prenom femení grec referit a la deessa Atena o bé a la ciutat d'Atenes. Els següents personatges s'anomenaven així:
 Atenaida (vident), profetessa  que va parlar a Alexandre el Gran de la seva ascendència suposadament divina
 Atenaida Filostorgos I, reina de Capadòcia, muller d'Ariobarzanes I i mare d'Ariobarzanes II ()
 Atenaida Filostorgos II, princesa del Regne de Pont i, per mitjà del matrimoni amb Ariobarzanes II, reina client dels romans a Capadòcia ()
 Atenaida de Mèdia Atropatene, princesa de Comagene i esposa d'Artavasdes I de Mèdia Atropatene ()
 Atenaida (filla d'Herodes Àtic), noble que visqué a l'Imperi Romà (141-161)
 Atenaida (besneta d'Herodes Àtic), noble romana que va viure entre la segona meitat dels segles  i 
 Atenaida, nom de naixement d'Eudòxia Augusta, esposa de l'emperador romà d'Orient Teodosi II (c. 401-460)

Vegeu també 
 Atenaide (Vivaldi), òpera de Vivaldi sobre Eudòxia Augusta
 Atenais